Der Name Romainmôtier bezeichnet:

eine Ortschaft in der Gemeinde Romainmôtier-Envy im Kanton Waadt, Schweiz, siehe Romainmôtier VD
ein ehemaliges Kloster im Kanton Waadt, Schweiz, siehe Kloster Romainmôtier